Аттила Элек (; 6 декабря 1982 года в Будапеште, Венгрия) — венгерский фигурист. Вместе с Норой Хоффманн он пятикратный чемпион Венгрии, двукратный серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, а также победитель финала юниорского Гран-при и участник Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду.

В 2007 году их дуэт распался, так как из-за травм Аттила решил закончить любительскую карьеру.

Спортивные достижения 

WD = снялись с соревнований

до 2003 года

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2000
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2001
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2002
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2003
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2004
Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — танцы на льду

Ссылки 
 

Фигуристы Венгрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года